A Chave simples masculino do Torneio de Roland Garros de 2014 tem Rafael Nadal como defensor do título. Após vencer e tronar-se 9 vezes campeão, Nadal bateu o recorde de maior número de troféus conquistados num mesmo torneio do Grand Slam e tornou-se o primeiro homem a erguer em Paris o troféu cinco vezes seguidas.

Cabeças de chave

 Rafael Nadal
 Novak Djokovic
 '''Stan Wawrinka
 Roger Federer
 David Ferrer
 Tomas Berdych
 Andy Murray
 Milos Raonic
 Kei Nishikori
 John Isner
 Grigor Dimitrov
 Richard Gasquet
 Jo-Wilfried Tsonga
 Fabio Fognini
 Mikhail Youzhny
 Tommy Haas

<ol start="17">
 Tommy Robredo
 Ernests Gulbis
 Kevin Anderson
 Alexandr Dolgopolov
 Nicolas Almagro
 Jerzy Janowicz
 Gael Monfils
 Fernando Verdasco
 Marin Cilic
 Feliciano Lopez
 Roberto Bautista-Agut
 Philipp Kohlschreiber
 Gilles Simon
 Vasek Pospisil
 Dmitry Tursunov
 Andreas Seppi

Finais
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Quartas finais
| RD2=Semi finais
| RD3=Final
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=1
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=23
| RD1-team3= Gaël Monfils
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=0
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Andy Murray
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=1
| RD1-score4-5=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Tomáš Berdych
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=18
| RD1-team6= Ernests Gulbis
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Milos Raonic
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=4
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Djokovic
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Andy Murray
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=1
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=18
| RD2-team3= Ernests Gulbis
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=3
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Novak Djokovic
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Novak Djokovic
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=4
| RD3-score2-5=
}}

Metade Superior
 seção 1 

 Seção 2 

 Seção 3 

Metade Inferior
 Seção 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Primero Rodada
| RD2=Segundo Rodada
| RD3=Tercero Rodada
| RD4=Oitavos de Finais

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= P Polansky
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Devvarman
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Nedovyesov
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Falla
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Paire
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3='''7
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= P Lorenzi
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chaves 

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino